Жиль Кан () — французский ученый в области информатики. Был научным директором и президентом Государственного института исследований в информатике и автоматике (INRIA).

Был действительным членом Французской академии наук и научным директором INRIA с 1993 года до мая 2004 года, в 2004 занял пост президента, будучи специалистом в средах программирования и средах компьютерной проверки. Жиль Кан, после обучения в Политехнической школе (X1964), несколько лет провёл за границей. Занимался исследованиями в Стэнфордском университете (1968—1971), Эдинбургском университете (1975—1976), Кембриджском университете (1995) совместно с известными учёными. Тем не менее, он так и не закончит получил докторскую степень в области информатики на семантики языков программирования.

Нанятый CEA и CISI при проведении их научной деятельности в Рокканкуре, он присоединился к INRIA (тогда IRIA) в 1977 году в качестве руководителя проекта, посвященного развитию сред программирования (Mentor, Centaur). Именно в тот год он приобрел мировую известность благодаря публикации статьи о концепции параллельных вычислений, которая носит его имя: «Сеть процессов Кана».

В 1983 году он участвовал в создании научно-исследовательского подразделения INRIA София-Антиполис, где одновременно продолжал вести научно-исследовательскую работу и выполнять роль руководителя. В 1993 году Жиль Кан примкнул к генеральному руководству института и стал его научным руководителем. С мая 2004 года занял пост исполнительного директора INRIA.

Жиль Кан был членом многих научных компаний и научно-исследовательских организаций во Франции (ONERA, , CNES, EDF, ILOG и т. д.) и за рубежом. Он был членом Совета директоров CNRS и Генерального совета информационных технологий. Участвовал во многих оценках международных научных организаций и в жюри международных научных премий.

Основные направления научных исследований 
Жиль Кан был одним из первых во Франции исследователей в области информатики. Кроме сети процессов Кана, он был предшественником исследований в следующих областях:
 в денотационной семантике;
 в семантике языков программирования;
 в программной инженерии он ввёл системы Mentor и Centaur, которые являются первопроходцами современных интегрированных сред разработки;
 в  он предложил интерфейс на естественных языках.

Составитель ряда дальновидных прогнозов
Привлеченный по поручению для представления национальных интересов, был членом комиссии по расследованию случая аварии ракеты-носителя Ариан 5 (4 июня 1996) совместно с Дидье Ломбаром (1997), а в 2000 году выступал в качестве соавтора доклада Президенту Республики "О всеобщем доступе к знаниям".

Издание Le Monde за 12 февраля 2006 (статья) года отметило, что основные "темы основных исследований Жиля Кана, проводившихся с  начала 1970 годов - когда компьютерные науки находились на стадии зарождения - по прежнему очень актуальны. Его работы по асинхронным распределенным вычислениям, семантике языков программирования и разработке сред программирования сегодня вдохновляют много исследований как в промышленной так и в академической сфере.[...] Знание семантики языков программирования позволило ему сыграть решающую роль в расследовании аварии на первом запуске ракеты-носителя Ариан-5 в июне 1996 года. В частности, именно ему удалось идентифицировать ошибки преобразования программного обеспечения, произошедшие в процессе запуска европейской ракеты-носителя."
 
Жиль Кан был первым ученым в области информатики, который был избран членом Французской академии наук. Его бывший коллега и друг Бернард Ланг, которого цитирует Le Monde, говорил, что "Жиль Кан был больше, чем президентом института. Он был его душой." В его честь была названа награда .

См. также

Ссылки 
 " Gilles Kahn, un visionnaire ", на сайте INRIA
 Biographie sur le site de l’Académie des Sciences
 La recherche et développement, clé d’un nouvel essor des télécommunications en France, rapport et propositions, de Didier Lombard et Gilles Kahn (novembre 1996)

Выпускники Политехнической школы
Учёные Франции
Члены Французской академии наук